Formuła 3000 Sezon 1995 – jedenasty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 7 maja na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 15 października we Francji, na torze Circuit de Nevers Magny-Cours. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Vincenzo Sospiri. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Super Nova Racing.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy 

1995
1995 w sportach motorowych